Ке́вин Джон Хэ́тчер (; род. 9 сентября 1966, Детройт, Мичиган) — профессиональный американский хоккеист, защитник. В Национальной хоккейной лиге играл с 1984 года и провёл в общей сложности 17 сезонов, сменив 5 разных клубов.

Биография 
Хэтчер был выбран на драфте 1984 года в первом круге под общим 17 номером командой «Вашингтон Кэпиталз» и начальные свои девять сезонов в НХЛ отыграл за этот клуб. За это время он зарекомендовал себя как один из сильнейших атакующих защитников Лиги. В регулярном чемпионате 1992-93 Хэтчер показал отличную результативность, заработав 79 очков (34 шайбы + 45 голевых передач). Таким образом, он стал седьмым защитником в истории НХЛ, которому удавалось забить более 30 голов за сезон.

В 1995 году Кевина обменяли в «Даллас Старз», где он в течение двух сезонов выступал в одной команде со своим младшим братом Дерианом. Отметившись за это время 25 голами и 45 передачами, Хэтчер-старший был обменян на Сергея Зубова и в июне 1996 года переехал в «Питтсбург». За «Пингвинов» он выступал три сезона и по итогам каждого из них становился самым результативным защитником своей команды.

В сентябре 1996 года в составе сборной США выиграл Кубок Мира.

После неубедительного сезона 1999/2000 в «Нью-Йорк Рэйнджерс» Хэтчер в третий раз за три года поменял клуб, подписав контракт с «Каролиной Харрикейнз». Сыграв там всего один сезон Хэтчер принял решение завершить карьеру.

Хэтчер 5 раз принимал участие в «Матче всех звёзд» (1990, 1991, 1992, 1996, 1997). В общей сложности он провел в НХЛ 1157 матчей и набрал 677 (227+450) очков.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Ссылки 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Норт-Бэй Сентенниалс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»